Норн () — скандинавский язык, распространённый на Оркнейских и Шетландских островах и вымерший в XVIII (по другим сведениям, в XIX) веке.

Скандинавская колонизация Оркнейских и Шетландских островов началась в IX веке, и они оставались под властью норвежского (позже датского) короля до 1468 (Оркнейские) и 1469 (Шетландские) годов, когда Кристиан I заложил их шотландскому королю Якову III.

Язык норн относился к западноскандинавской подгруппе северогерманской группы. Поскольку заселение островов происходило в основном с юго-запада Норвегии (ныне Вестланн), норн проявляет ряд диалектных черт, характерных для этой области, в частности озвончение интервокальных /p t k/ и переход /θ/ и /ð/ в /t/ и /d/ соответственно (переход /θ/ в /t/ характерен также для фарерского языка).

Норн не был письменным языком, однако он сохранился в сравнительно поздних записях антикваров: в 1693 году священник Джеймс Уоллес включил оркнейский вариант молитвы «Отче наш» в своё описание Оркнейских островов. В 1774 году Джордж Лоу записал ряд текстов на шетлендском диалекте на острове Фула, включая шетландский вариант «Отче наш» и самый длинный из всех текстов на норн — балладу Hildinakvadet. Записи Лоу довольно ненадежны, так как он сам не был носителем норна и пользовался английской орфографией, и в 1900 году Мариус Хэгстад издал в Осло комментированный вариант баллады. Лингвистическим изучением норна занимались также фаререц Якоб Якобсен и шотландец Хью Марвик.

Норн оказал значительное влияние на топонимику Оркнейских и Шетландских островов, а также на местные диалекты англо-шотландского языка, особенно его оркнейского диалекта. В свою очередь сам норн подвергся значительному лексическому влиянию шотландского языка (англо-шотландского): английские слова проникли даже в основной словарный фонд, что можно видеть на примере молитвы «Отче наш», Хильдиновской баллады и загадок. К концу XVIII века, когда Лоу записывал свои тексты, носителей норна уже почти не сохранилось. В 1850 году скончался Уолтер Сазерленд, который был последним человеком, знавшим несколько предложений на норне.

Образцы текстов 
Шетландский «guddick» (загадка) на языке, которую Якоб Якобсен услышал и записал на острове Анст, самом северном острове Шетландского архипелага, в 1890-х. Ту же самую загадку можно услышать на Фарерских островах (см. здесь).

Ответом является «корова». 4 соска висят, 4 ноги ходят, 2 рога и 2 уха стоят вверх к небу, два глаза показывают путь в поле и один хвост мотается сзади.

Баллада Хильдины «Hildinakvadet» 
Баллада записана шотландским клириком Джорджем Лоу во время его путешествия по Фуле в начале 1770-х. Лоу даже в малой степени не владел языком норн, так что его «транскрипция» текста «на слух» фонетически явно неточна, хотя он понимал отличие языка от английского, например используя несколько раз в тексте для обозначения звука «йот» букву «J», как это принято в скандинавских языках (см. текст). Норвежский языковед Мариус Хегстад (Marius Hægstad), основываясь на тексте Лоу, попытался восстановить оригинал с точной записью этого текста на языке норн. Его статья была опубликована в вышедшей в 1900 году работе.

Любопытно, что один из скандинавских фолк-исполнителей Харальд Фосс исполнил Hildinakvadet в музыкальном сопровождении.

Текст в записи Лоу 
 Da vara Jarlin d’Orkneyar
 For frinda sǐn spur de ro
 Whirdi an skildè meun
 Our glas buryon burtaga.

 Or vanna ro eidnar fuo
 Tega du meun our glas buryon
 Kere friendè min yamna men
 Eso vrildan stiendi gede min vara to din.

 Yom keimir cullingin
 Fro liene burt
 Asta Vaar hon fruen Hildina
 Hemi stu mer stien.

 Whar an yaar elonden
 Ita kan sadnast wo
 An scal vara kundè
 Wo osta tre sin reithin ridna dar fro

 Kemi to Orkneyar Jarlin
 Vilda mien sante Maunis
 I Orknian u bian sian
 I lian far diar.

 In kimerin Jarlin
 U klapasse Hildina
 On de kidn quirto
 Vult doch, fiegan vara moch or fly din.

 Elde vilda fiegan vara
 Fy min u alt sin
 Ans namnu wo
 So minyach u ere min heve Orkneyar kingè ro.

 Nu di skall taga dor yochwo
 And u ria dor to strandane nir
 U yilsa fy minu avon
 Blit an ear ne cumi i dora band.

 Nu Swaran Konign
 So mege gak honon i muthi
 Whath ear di ho gane mier
 I daute buthe.

 Trettì merkè vath ru godle
 Da skall yach ger yo
 U all de vara sonna less
 So linge sin yach liva mo.

 Nu linge stug an konign
 U linge wo a swo
 Wordig vaar dogh mugè sonè
 Yacha skier fare moga so minde yach angan u frien
 Rost wath comman mier to landa.

 Nu swara Hiluge
 Hera geve honon scam
 Taga di gild firre Hildina
 Sin yach skall liga dor fram.

 Estin whaar u feur fetign
 Agonga kadn i sluge
 Feur fetign sin gonga
 Kadn i pluge.

 Nu stienderin Jarlin.
 U linge wo an wo
 Dese mo eke Orknear
 So linge san yach lava mo.

 Nu eke tegaran san
 Sot Koningn fyrin din
 U alt yach an Hilhugin
 Widn ugare din arar.

 Nu swarar an frauna Hildina
 U dem san idne i fro
 Di slo dor a bardagana
 Dar comme ov sin mo.

 Nu Jarlin an genger
 I vadlin fram
 U kadnar sina mien
 Geven skeger i Orkneyan.

 Han u cummin
 In u vod lerdin
 Fronde fans lever
 Vel burne mun.

 Nu fruna Hildina
 On genger i vadlin fram
 Fy di yera da ov man dum
 Dora di spidlaikì mire man.

 Nu sware an Hiluge
 Crego gevan a scam
 Gayer an Jarlin frinde
 Din an u fadlin in.

 Nu fac an Jarlin dahuge
 Dar min de an engine gro
 An east ans huge ei
 Fong ednar u vaxhedne more neo.

 Di lava mir gugna
 Yift bal yagh fur o lande
 Gipt mir nu fruan Hildina
 Vath godle u fasta bande.

 Nu bill on heve da yals
 Guadnè borè u da kadn
 Sina kloyn a bera do skall
 Fon fruna Hildina verka wo sino chelsina villya.

 Hildina liger wo chaldona
 U o dukrar u grothè
 Min du buga till bridlevsin
 Bonlother u duka dogha.

 Nu Hildina on askar feyrin
 Sien di gava mier livè
 Ou skinka vin
 Ou guida vin.

 Duska skinka vin, u guida vin
 Tinka dogh eke wo
 Jarlin an gougha here din.

 Watha skilde tinka
 Wo Jarlin gouga herè min
 Hien minde yagh inga forlskona
 Bera fare kera fyrin min.

 Da gerde on fruna Hildina
 On bar se mien ot
 On soverin fest,
 Fysin u quarsin sat.

 Da gerde un fruna Hildina
 On bard im ur
 Hadlin burt sien on laghdè
 Gloug I osta jatha port.

 Nu iki visti an Hiluge
 Ike ov till do
 Eldin var commin i lut
 U stor u silkè sark ans smo.

 Nu leveren fram
 Hiluge du kereda
 Fraun Hildina du
 Gevemir live u gre

 So mege u gouga gre
 Skall dogh swo
 Skall lathì min heran
 I bardagana fwo.

 Du tuchtada lide undocht yach
 Swo et sa ans bugin bleo
 Dogh casta ans huge
 I mit fung u vexemir mise meo.

 Nu tachtè on heve fwelsko
 Ans bo vad mild u stien
 Dogh skall aidè misè Koningnsens
 Vadna vilda mien.

Примечания

Литература 
 Barnes, Michael P. «Orkney and Shetland Norn» // Language in the British Isles, ed. Peter Trudgill, 352-66. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
 Hægstad, Marius, 1900. Hildinakvadet, med utgreiding um det norske maal paa Shetland i eldre Tid. Videnskabsselskabets skrifter, II. Historisk-filosofiske Klasse, 2. Christiania: Jacob Dybwad, 1902
 Jakobsen, Jakob. An Etymological Dictionary of the Norn Language in Shetland. London/Copenhagen: David Nutt/Vilhelm Prior, 1928-32 (repr. 1985).
 Low, George. A Tour through the Islands of Orkney and Schetland. Kirkwall: William Peace, 1879.
 Marwick, Hugh. The Orkney Norn. London: Oxford University Press, 1929.
 Wallace, James. An Account of the Islands of Orkney. London: Jacob Tonson, 1700.

Ссылки 
 Рукопись Уоллеса
 The language of The Ballad of Hildina
 разные тексты
 Грамматика наречия Оркнейских островов
 Грамматический очерк наречия Шетлендских ост-ов

Островные скандинавские языки
Средневековые языки
Оркнейские острова
Шетландские острова